Als Haubennetzspinnen werden bezeichnet:
 Die Familie der Kugelspinnen (Theridiidae)
 Die Gattung der Haubennetzspinnen (Phylloneta) innerhalb gleicher Familie